Первый дивизион 1976/1977 () — 66-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Он начался 3 августа 1976 года и закончился 22 июня 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
Сезон 1976/1977 на rsssf.com 
 Сезон 1976/1977 на сайте austriasoccer.at 

1976/1977
Спорт в Австрии в 1976 году
Спорт в Австрии в 1977 году
Австрия
Австрия